Reichertsried ist der Ortsname von

 Reichertsried (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Reichertsried (Kottgeisering), Ortsteil der Gemeinde Kottgeisering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Reichertsried (Münsterhausen), Ortsteil des Marktes Münsterhausen, Landkreis Günzburg, Bayern